

Geografia 
 Bor o Bowr – località dell'Afghanistan
 Bor-et-Bar – comune dell'Aveyron (Francia)
 Bor – città del distretto di Tachov (Repubblica Ceca)
 Bor u Skutče – comune del distretto di Chrudim (Repubblica Ceca)
 Bor – città dell'oblast' di Nižnij Novgorod (Russia)
 Bor – città della Serbia, capoluogo dell'omonimo distretto
 Bor – città del Sudan Meridionale
 Bor – area urbana della Svezia
 Bor – frazione della municipalità di Lindesberg (Svezia)
 Bor – frazione della municipalità di Värnamo (Svezia)
 Bor – città della Turchia

Sigle 
 Beats of Rage – videogioco freeware open source 
 Bill of Rights
 Bottom of rack

Astronomia 
 Bor – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 BOR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Fontaine di Belfort (Francia)
 bor – codice ISO 639-3 della lingua borôro

Mitologia 
 Bor o Borr  – divinità della mitologia norrena

Altro 
 BOR – targa automobilistica di Borken (Germania)
 Bor – fucile di precisione polacco